Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1986 года проводился в СССР с 8 по 17 августа в 3 городах — Москва, Минск и Вильнюс.

Это был 10-й по счёту турнир и 2-й проводимый в СССР. На чемпионате участвовали 12 команд. Для поднятия зрелищности и исключения проходных игр изменился формат турнира. Впервые в чемпионатах мира по баскетболу для женщин для определения победителя проводился турнир «плей-офф».

Победителем стала женская сборная США по баскетболу, которая выиграла турнир, победив в финале советскую сборную со счётом 108-88 и стала четырёхкратным чемпионом мира.

Женская сборная СССР по баскетболу проиграла за всю историю чемпионатов мира второй матч в финальных турнирах. С чемпионата мира по баскетболу среди женщин 1957 года сборная СССР выиграла подряд в финальных турнирах чемпионата мира 56 игр.

Арены

Формат 
Второе в истории чемпионатов мира изменение формата турнира.
 Для определения финалистов проводился групповой турнир (2 группы по 6 команд).
 Четверка финалистов занявшие в группах 1 и 2 места в плей-офф определяли призёров.
 Четверка занявшая в группах 3 и 4 места в плей-офф определяли 5-8 места.
 Четверка занявшая в группах 5 и 6 места в плей-офф определяли 9-12 места.

Участники 
Впервые в чемпионате мира участвовала команда :
 Представитель от ФИБА Азии — сборная Китайского Тайбэя (3 место чемпионата Азии 1986 года).

Групповой этап

Группа А

Матчи 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Группа В

Матчи 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Плей-офф

Квалификация за 9-12 места

Матчи 
 Полуфинал за 9-12 места

 Матч за 11 место

 Матч за 9 место

Квалификация за 5-8 места

Матчи 
 Полуфинал за 5-8 места

 Матч за 7 место

 Матч за 5 место

Финальная четвёрка

Матчи 
 Полуфинал

 Матч за 3 место

 Финал

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Итоговая таблица

Ссылки 
 
 
 Чемпионат мира 1986 года на сайте История Баскетбола США

1986
1986 год в баскетболе
Чемпионаты мира в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в Минске
Международные спортивные соревнования в Вильнюсе
Август 1986 года
Баскетбол
1986 год в Москве
Спорт в Белоруссии в 1986 году
Спорт в России в 1986 году
Спорт в Литве в 1986 году
Чемпионаты мира в Белоруссии
Соревнования по баскетболу в Белоруссии
Международные соревнования по баскетболу в Литве
Чемпионаты мира в Литве